Der Macarthur Football Club, kurz Macarthur FC, ist ein australisches Fußball-Franchise aus Sydney. Die Mannschaft trägt ihre Heimspiele im Campbelltown Stadium aus, das bis zu 20.000 Zuschauer fasst. In Anlehnung an sein Wappen wird das Team auch The Bulls (dt. die Bullen) genannt. Der Verein repräsentiert die Macarthur Region um Campbelltown und Camden im Südwesten der Metropolregion von Sydney. Macarthur FC wurde 2020 als zwölftes Franchise in die A-League aufgenommen und ist das Sydneyer Äquivalent zum Western United FC aus Melbourne, der im Jahr zuvor eingelassen wurde.

Geschichte 
Im August 2018 schrieb die A-League, die zu diesem Zeitpunkt aus zehn Franchises bestand, einen Starterplatz für die Saison 2020/21 aus. Auf diesen bewarben sich die Interessensgemeinschaften United for Macarthur und South West Sydney FC, welche in der Folge ihre Kräfte bündelten und fortan als Macarthur South West United FC fungierten. Im Dezember desselben Jahres erhielt man von der FFA den Zuschlag, ab der Saison 2020/21 als dann zwölftes Franchise am Spielbetrieb teilzunehmen.

Der Name des Franchises, Macarthur Football Club, wurde ebenso wie das Wappen, das von einem Bullenkopf dominiert wird, im Mai 2019 vorgestellt. An der Gala im Campbelltown Catholic Club nahm auch der erste Trainer der ersten Herrenmannschaft, Ante Milicic, teil. Mit dem Offensivspieler Tommy Oar erfolgte im Januar 2020 der erste Zugang, im Februar erwarben die zwei lokalen Geschäftsmänner Roy Mammone und Michael Gerace für mehr als 7 Mio. AU$ 50 % der Anteile am Franchise vom Hauptanteilseigner Lang Walker, einem australischen Milliardär. Mit einer zum größten Teil aus einheimischen Spielern bestehenden Mannschaft schaffte es der Macarthur FC gleich in seiner ersten Spielzeit, sich für die Meisterschaftsendrunde zu qualifizieren, in der man erst im Halbfinale gegen den späteren Champion Melbourne City ausschied.

Einzelnachweise 

Australischer Fußballverein
Macarthur FC
Gegründet 2017
Organisation (Sydney)